Mont Nansen peut désigner :
 le mont Nansen, une montagne d'Antarctique dans la chaîne du Prince-Albert ;
 le mont Fridtjof Nansen, une montagne d'Antarctique dans la chaîne de la Reine-Maud ;
 le mont Nansen, une montagne du Canada dans le Yukon.